Slovak oder Slovák ist der Familienname folgender Personen:
 Hillel Slovak (1962–1988), US-amerikanischer Rockgitarrist
 Marty Slovak (1916–1950), US-amerikanischer Footballspieler
 Mira Slovak († 2014), tschechoslowakischer bzw. US-amerikanischer Pilot
 Samuel Slovák (* 1975), slowakischer Fußballspieler
 Tomáš Slovák (* 1983), slowakischer Eishockeyspieler

Slovák ist die Bezeichnung von:
 Slovák (Zeitung), slowakische Zeitung der Hlinkas Slowakische Volkspartei
 Singular männlich, siehe Slowaken